FPD est un sigle qui peut désigner :

 Muscle fléchisseur profond des doigts ;
 Ferguson Police Department (en français, Police de Ferguson) ;
 Freie Demokratische Partei (en français, Parti libéral-démocrate), un parti politique allemand ;
Fédération portugaise du jeu de dames.